Gradovi u Rumunjskoj:
  (Alba, Rumunjska), županija Alba
  (Gorj, Rumunjska), županija Gorj